1 — цифра и многозначный термин. Может означать:

 1 — натуральное число один.
  — многозначный термин.
 «1» — альбом The Beatles, содержащий 27 синглов.
 «1» — дебютный альбом шведской певицы Сары Ларссон 2014 года.
 1 (маршрут метро, Нью-Йорк) () — маршрут Нью-Йоркского метрополитена, проходящий в Бронксе и Манхэттене.

Хронология 
 1 год до н. э. — последний год I века до н. э.
 1 год — первый год I века.

См. также 
 I век до н. э. — последние 100 лет до нашей эры.
 I век — первые 100 лет нашей эры.
 I тысячелетие до н. э. — последние 1000 лет до нашей эры.
 I тысячелетие — первое тысячелетие по григорианскому календарю.
  (значения)
  (значения)
 
  (значения)
  (значения)